Saint-Robert kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Robert, Corrèze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Robert, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Robert (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar